A szinerézis több különböző értelemben szerepel a wikipédiában:

 Szinerézis (nyelvészet)
 Szinerézis (tömörödés)